

Persone 
Concetto Maugeri – artista italiano
Franco Maugeri – ammiraglio italiano
Mauro Maugeri – pallanuotista e allenatore di pallanuoto italiano
Paola Maugeri – conduttrice televisiva italiana
Salvatore Maugeri – docente, medico e chirurgo italiano

Altro 
 Maugeri – frazione del comune italiano di Valverde